Dans la mythologie grecque, ce nom fait référence à plusieurs personnages distincts :
 Eurytos le Géant, tué lors de la gigantomachie ;
 Eurytos d'Œchalie, père d'Iole, qui s'opposa à Héraclès ;
 Eurytos le Molionide, frère de Ctéatos ;
 Eurytos fils d'Hermès, un des Argonautes et des chasseurs de Calydon.
 Eurytos fils de Sparton, père de Galatée et grand-père de Leucippe.

 Eurytos de Tarente est un philosophe pythagoricien du